Ліга чемпіонів ФІБА 2017—2018 — другий сезон турніру, організованого ФІБА. Розпочався 19 вересня 2017 кваліфікацією, а завершився 6 травня 2017 турніром фінальної четвірки. 

Переможцем турніру вперше став грецький клуб АЕК.

Формат 
Складається з регулярного сезону з чотирьох груп по вісім команд та плей-оф. 24 команди кваліфікуються напряму, а 8 — через кваліфікаційні раунди.
В 1/8 та 1/4 команди гратимуть між собою по два матчі. Завершаться змагання Фіналом Чотирьох.

Учасники 
56 команд зі 32 країн братимуть участь у змаганнях

Команди 
Підписи в дужках - шлях кваліфікації до турніру.

1-ше, 2-ге, 3-тє, 4-те, 5-те, і так далі.: Позиція в лізі після плей-оф
ПК: Переможець кубку

Розклад матчів і жеребкувань

Кваліфікація 
Жеребкування було проведено 11 липня 2017 у штаб квартирі ФІБА в місті Міз, Швейцарія.

Команди діляться на сіяних та несіяних, базуючись на коефіцієнтах, і грають серію з двох матчів. Команди з однієї країни не можуть грати одна проти одної. Команда, що програє, потрапляє до регулярного сезону Єврокубку ФІБА.

Перший кваліфікаційний раунд 
16 команд зіграють в цьому раунді. Перші матчі буде проведено 19 вересня 2017, другі – 21 вересня 2017.

|}

Другий кваліфікаційний раунд 
16 команд зіграють у другому раунді: вісім переможців першого раунду та 8 команд, що стартують у ньому. Перші матчі буде проведено 24 вересня 2017, другі – 26 вересня 2017.

|}

Третій кваліфікаційний раунд 
16 команд зіграють у другому раунді: вісім переможців першого раунду та 8 команд, що стартують у ньому. Перші матчі буде проведено 29 вересня 2017, другі – 2 жовтня 2017.

|}

Регулярний сезон

Група А

Група B

Група С

Група D

Плей-оф

Перший раунд 
Матчі пройшли 6 — 7 березня, матчі-відповіді зіграли 13 — 14 березня 2018.

|}

Чвертьфінали 
Матчі пройшли 27 — 28 березня, матчі-відповіді зіграли 3 — 4 квітня 2018.

|}

Фінальна Четвірка

Посилання 
 Офіційний сайт  
 FIBA  

2017—2018
2017 у баскетболі‎
2018 у баскетболі‎